Серге́й Бори́сович Скворцо́в (родился 29 июля 1956 года в г. Тула) — советский политик, один из основателей Марксистской платформы в КПСС. Был инициатором «XXIX восстановительного съезда» КПСС (см. Платформы в КПСС), который провёл в июле 1992 года в г. Пушкино. С тех пор возглавляет незарегистрированную компартию под названием КПСС, которую представители других компартий шутливо называют «Коммунистическая Партия Сергея Скворцова».

Окончил Тульский политехнический институт (по специальности «-») и аспирантуру Института экономики АН СССР (Москва).

Работал экономистом в оборонной промышленности, инструктором горкома комсомола. Служил офицером в Советской Армии. После демобилизации работал в обществе «Знание» РСФСР, затем научным сотрудником Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР.

В 1987 году стал руководителем независимой политической организации «Фонд социальных инициатив». С 1990 года — главный редактор «Народной газеты». В 1990-91 гг. — консультант депутатской группы «Союз» Съезда народных депутатов СССР.

В июле 1992 году воссоздал КПСС и был избран секретарём-координатором ЦК КПСС. С 23 ноября 2003 года — Первый секретарь ЦК КПСС.

С 1992 г. возглавляет Всероссийский комитет защиты Курил. Под его руководством были проведены массовые акции протеста Всероссийского дня защиты Курил, заставившие Ельцина отказаться от намечавшейся поездки в Японию и передачи Курил японцам.

4 октября 1993 г.  единственным из лидеров компартий находился в Доме Советов и покинул его с последней группой депутатов.

Осенью-зимой 1993-94 гг. возглавлял Движение в защиту отечественной истории, отстоявшее Мавзолей В.И.Ленина.

Не признаёт легитимность восстановительного съезда КПСС 26—27 марта 1993 года, а также КПСС Олега Шенина.

Владеет пятью иностранными языками. Женат, имеет троих детей.

Примечания

Ссылки 
 Автобиография С. Б. Скворцова на сайте КПСС

Коммунисты России
Члены КПРФ
Члены КПСС
Участники обороны «Белого дома» в 1993 году